Daisy Cleverley (née en 1997), footballeuse néo-zélandaise
Tom Cleverley (né en 1989), footballeur anglais